Ion Muniz, nascido Ion de Porto Alegre Muniz (Porto Alegre, 19 de junho de 1948 -  Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2009) foi um saxofonista, flautista, professor e escritor brasileiro.

Neto de Maria Muniz, atriz e personagem exponencial da radiofonia carioca, que durante décadas atuou como produtora e apresentadora nas rádios Globo e MEC, além de apresentadora da TV Tupi.			

Naturais de Porto Alegre
Saxofonistas do Rio Grande do Sul
Flautistas do Rio Grande do Sul
Professores do estado do Rio de Janeiro
Escritores do Rio Grande do Sul
Músicos de jazz